Graveyard – gruppo musicale svedese
 Graveyard – album dell'omonimo gruppo musicale
 Graveyard – singolo musicale dell'artista Halsey

Voci correlate 
 Cimitero